Качкалда Єгор Миколайович (* 1994) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Качкалда Микола Миколайович (1972-2015) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Прізвища